Platybelodon é um género extinto de proboscídeos, semelhante ao elefante. Viveu na Europa, Ásia e África durante o Mioceno e tinha maxilares longos, lábio superior em forma de tromba. Alimentava-se de plantas aquáticas, vegetação rasteira, pequenos arbustos e folhas que erguia usando sua tromba.

Espécies 
Platybelodon branumbrowni Barbour, 1931
Platybelodon danovi Borissiak, 1928.

Platybelodon grangeri Osborn, 1929
Platybelodon loomisi Barbour, 1929

Proboscídeos pré-históricos